Ра́смус Бе́ле О́ке Вра́но (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции чемпион и призёр , четырёхкратный , трёхкратный .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : золото (, , , ), серебро ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: серебро (2 этап, 3 этап).
 : золото (, , ), серебро (, ).
  (в составе команды «Мир»): серебро (2017).
 : золото (, , , ), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, ), бронза ().
 : золото (2013, ), бронза (, ).
 : серебро ().
 : золото (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Расмус в раннем возрасте с успехом занимался различными видами спорта (в том числе флорболом), но его семья более всего известна как кёрлингисты. Отец Расмуса, Матс Врано, в частности, , тренер различных национальных сборных Швеции по кёрлингу. Сестра Расмуса, Изабелла Врано, .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте результатов зимних Олимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 Состав команды | Официальный сайт Team Edin (команды скипа Никласа Эдина)
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу